Halipteris är ett släkte av koralldjur. Halipteris ingår i familjen Halipteridae. 

Halipteris är enda släktet i familjen Halipteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sjöpennor
Halipteris